Chuck – soprannome del nome proprio di persona maschile Charles
 Chuck – quarto album in studio della band canadese Sum 41
 Chuck – serie televisiva statunitense
 Chuck – film del 2016 diretto da Philippe Falardeau
 Chuck – album di Chuck Berry del 2017